Lachenbach ist ein Name und Namensteil von Gewässern:

 Lachenbach, Unterlaufname der Schleifmühlenlaine, linker Zufluss der Ammer bei Unterammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mörrislachenbach, linker Zufluss des Bruderbächles (zum Röthenbach oder Brändbach, zur Breg) nach dem Schachenhof, Stadt Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenlachenbach oder Schwarze Lache, linker Zufluss der Bühler bei Anhausen, Stadtteil Sulzdorf, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwarzlachenbach, linker Zufluss der Maulach nach Maulach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lache
 Lachengraben